Amerikai Egyesült Államok
Fa, ami önmaga tulajdona (Alabama)
Fa, ami önmaga tulajdona (Georgia)